Ricaud puede referirse a: 

 Ricaud, comuna francesa situada en Aude.
 Ricaud, comuna francesa situada en Altos Pirineos.